«Лос-Анджелес Клипперс» — американская профессиональная баскетбольная команда, базирующаяся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Клуб выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда присоединилась к НБА в 1970 году, во время расширения ассоциации. Первоначально клуб базировался в Баффало (штат Нью-Йорк) и назывался «Баффало Брэйвз». В 1978 году «Брэйвз» переехали в Сан-Диего (штат Калифорния), где сменили название на «Сан-Диего Клипперс». В 1984 году команда переехала в Лос-Анджелес, где и получила своё современное название «Лос-Анджелес Клипперс». «Клипперс» являются старейшим клубом НБА, который никогда не выходил в финал чемпионата. С 1999 года команда проводит свои домашние матчи в «Стэйплс-центре». Владельцем «Клипперс» является Стив Балмер, а генеральным менеджером Дэйв Вол.

За всю историю клуба в нём работало 25 главных тренеров. Первым тренером команды был Дольф Шейес, под руководством которого клуб провёл 38 игр. Майк Данливи является лидером клуба по проведённым матчам в регулярном чемпионате (492) и по победам, одержанным в регулярном чемпионате (194). Джек Рэмзи — лидер «Клипперс» по количеству проведённых игр в плей-офф (22) и по победам одержанным в плей-офф (9). Лишь только Рэмзи, Ларри Браун, Билл Фитч и Данливи смогли вывести «Клипперс» в плей-офф. Рэмзи и Фитч в 1996 году были названы одними из 10 величайших тренеров в истории НБА. Рэмзи и Браун — единственные тренеры «Клипперс», которые были включены в баскетбольный Зал славы как тренеры. В настоящее время главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс» является Док Риверс.

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2018/19.

Примечания

Ссылки 
 

Лос-Анджелес Клипперс